Annia steht für:
 ein Weinbaugebiet geschützter Herkunftsbezeichnung in der italienischen Provinz Friaul
 die Römerstraße Via Annia (153 v. Chr.) von der Adria über Padua nach Aquileia
 Anija, eine Gemeinde im Kreis Harju in Estland
 Anniyya, eine Untergruppe der Ethnie der Oromo in Äthiopien.